Vincent Lukáč (né le  à Košice en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchécoslovaque de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1971-1972 ||  HC Košice || Extraliga
|| 31 || 4 || 5 || 9 || 10 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1972-1973 ||  HC Košice || Extraliga 
|| - || - || - || - || - ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1973-1974 ||  HC Košice || Extraliga 
|| - || - || - || - || - ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1974-1975 ||  HC Košice || Extraliga 
|| - || - || - || - || - ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1975-1976 ||  HC Košice || Extraliga 
|| - || - || - || - || - ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1976-1977 ||  HC Košice || Extraliga 
|| - || 48 || 26 || 74 || - ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1977-1978 ||  HC Košice || Extraliga 
|| 42 || 36 || 25 || 61 || 51 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1978-1979 ||  HC Košice || Extraliga 
|| 38 || 27 || 25 || 52 || 21 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1979-1980 ||  HC Košice || Extraliga 
|| 41 || 43 || 24 || 67 || 36 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1980-1981 ||  HC Košice || Extraliga 
|| 35 || 29 || 29 || 58 || 12 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1981-1982 ||  HC Dukla Jihlava || Extraliga 
|| 37 || 22 || 10 || 32 || 51 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1982-1983 ||  HC Košice || Extraliga 
|| 42 || 49 || 19 || 68 || 46 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1983-1984 ||  HC Košice || Extraliga 
|| 41 || 30 || 20 || 50 || 34 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1984-1985 ||  HC Košice || Extraliga 
|| 38 || 28 || 19 || 47 || 18 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1985-1986 ||  Sportbund DJK Rosenheim || 1.Bundesliga
|| 41 || 32 || 24 || 56 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1986-1987 ||  Sportbund DJK Rosenheim || 1.Bundesliga
|| 38 || 23 || 29 || 52 || 18 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1987-1988 ||  Wiener EV || ÖEL
|| 31 || 31 || 24 || 55 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1988-1989 ||  Fife Flyers || BHL
|| 34 || 88 || 73 || 161 || 34 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1989-1990 ||  Streatham Redskins || BD1
|| 28 || 71 || 51 || 122 || 30 ||  ||  ||  ||  ||

Au niveau international 

| 1977 ||Tchécoslovaquie || CM ||7||0||1||1||2|| Médaille d'or
|-
| 1980 ||Tchécoslovaquie || JO ||6||2||7||9||0||
|-
| 1982 ||Tchécoslovaquie || CM ||10||5||3||8||0|| Médaille d'argent
|-
| 1983 ||Tchécoslovaquie || CM||10||5||1||6||2|| Médaille d'argent
|-
| 1984 ||Tchécoslovaquie || JO ||7||4||3||7||2|| Médaille d'argent
|-
| 1985 ||Tchécoslovaquie || CM ||8||3||4||7||0|| Médaille d'or

Références 

Naissance en février 1954
Naissance à Košice
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Médaillé d'argent olympique tchécoslovaque
Joueur international tchécoslovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Košice
Joueur du HC Jihlava
Joueur des Starbulls Rosenheim
Entraîneur slovaque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey tchèque
Joueur des Fife Flyers